Гла́вка () — 
 дочка коринфського владаря Креонта, з якою одружився Ясон, коли залишив Медею. Остання з помсти надіслала Главці отруєне вбрання, яке спалило її (варіант: і її батька); звалася також Креусою;
 дочка міфічного царя острова Саламін Кіхрея, дружина Теламона;
 одна з нереїд; її ім'я ( — блакитна, зеленкувата) пов'язане з кольором води.
 Йозеф Главка — видатний чеський архітектор і меценат.